Uzunoba – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Uzunoba – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian
 Uzunoba – vecchio nome di  Argavand (Ararat)